— девиз правления (нэнго) японского императора Комэя, использовавшийся с 1861 по 1864 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 19-й день 2-й луны 2-го года Манъэн (по григорианскому календарю — 29 марта 1861);
 20-й день 2-й луны 4-го года Бункю (по григорианскому календарю — 27 марта 1864).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 79-го цзюаня древнекитайского сочинения Хоу Ханьшу「故能文武並用、成長久之計」.

События 
 1861 год (1-й год Бункю) — обострение отношений между Российской империей и Японией, так называемый Цусимский инцидент;
 1861 год (1-й год Бункю) —  основал первую частную фотостудию в Эдо под названием Эйсин до:;
 январь 1862 года (12-я луна 1-го года Бункю) — Бонинские острова подтверждены в качестве территории Японии, после «открытия» островов в 1670 году;
 1862 год (2-й год Бункю) — сёгун Токугава Иэмоти женился на младшей сестре императора по имени Кадзу-но-мия (принцесса Кадзу);
 1862 год (2-й год Бункю) — развёрнуты , призванные ослабить давление на даймё, усилившееся в годы работы Ии Наосукэ;
 14 сентября 1862 (21-й день 8-й луны 2-го года Бункю) — Инцидент в Намамуги; сацумские самураи убили британского подданного Чарльза Леннокса Ричардсона на дороге Токайдо;
 22 апреля 1863 (5-й день 3-й луны 3-го года Бункю) — сёгун Токугава Иэмоти посетил императора — это первый подобный визит после приезда Токугавы Иэмицу в Хэйан-кё 230 лет назад в 11-м году Канъэй (1634 год);
 28 апреля 1863 года (11-й день 3-й луны 3-го года Бункю) — император Комэй во главе процессии чиновников и даймё отправился в паломничество в храмы Камо; это первая процессия за 230 лет со времён императора Го-Мидзуноо (посетившего замок Нидзё) и первое паломничество в Камо после императора Го-Дайго (1334 год);
 15 — 17 августа 1863 (2-й — 4-й день 7-й луны 3-го года Бункю) — Сацумско-британская война;
 1863 год (3-й год Бункю) — инцидент годов Бункю.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература